Санта Марија Тепантлали има више значења:

 Општина Санта Марија Тепантлали (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тепантлали (Санта Марија Тепантлали, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику